Восто́чный Тимо́р, по терминологии ООН Тимо́р-Ле́шти, иногда встречается транслитерация Тимо́р-Ле́сте, полная официальная форма — Демократи́ческая Респу́блика Восто́чный Тимо́р или соответственно Демократи́ческая Респу́блика Тимо́р-Ле́шти — государство в Юго-Восточной Азии, занимающее восточную часть острова Тимор, а также небольшой эксклав (провинция Окуси-Амбено) в западной половине того же острова и небольшие острова Атауру (на севере) и Жаку (на востоке).

Страна была колонизирована Португальской империей в XVI веке и была известна как Португальский Тимор до деколонизации.
В конце 1975 года Восточный Тимор провозгласил свою независимость, но позже в том же году был оккупирован Индонезией, а на следующий год провозглашён 27-й индонезийской провинцией.
В 1999 году, после акта самоопределения, поддержанного Организацией Объединённых Наций, правительство Индонезии утратило контроль над территорией, и 20 мая 2002 года Восточный Тимор стал первым новым суверенным государством в XXI веке. После обретения независимости страна вошла в Организацию Объединённых Наций и Сообщество португалоязычных стран.
В 2011 году Восточный Тимор объявил о своём желании присоединиться к Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, подав заявление о намерении стать одиннадцатым членом группы.

Это одна из двух преимущественно христианских стран Юго-Восточной Азии (другая — Филиппины).

Этимология 
Топоним «Тимор» происходит от timur («восток» на индонезийском), которое на португальском языке было записано как «Тимор» (), что приводит к образованию тавтологического топонима, означающего «восточный восток»: на португальском Timor-Leste (Leste означает «восток»), на языке тетум — Timór Lorosa’e (Lorosa’e — «восток», буквально «восходящее солнце»).
На индонезийском языке эта страна называется Timor Timur, где используется португальское название острова, за которым следует слово «восточный», поскольку прилагательные на индонезийском языке ставятся после существительного.

Официальное название страны на португальском República Democrática de Timor-Leste и на языке тетум — Repúblika Demokrátika Timór-Leste.

История 

Первые аборигены острова обитали в пещере Джерималай примерно 60—50 тыс. лет назад. С 38 тыс. лет до н. э. до 17 тыс. лет до н. э. пещера Джерималай была необитаемой, что скорее всего, связано с понижением уровня моря.

Предположительно 4 тысячи лет назад Тимор был населён представителями австралоидной расы, говорившими на древнепапуасских языках. Позже на Тиморе стали селиться австронезийские монголоидные племена, пришедшие с островов современной Индонезии. Последними из этих поселенцев пришли тетумы — вероятно, в XVI веке. Тетумы оказали существенное влияние на развитие всех тогдашних жителей острова — беря пример с тетумов, они стали переходить от первобытного собирательства к земледелию, в частности, к выращиванию риса.

В это время (в XIV—XVI веках) Тимор посещался яванскими, малайскими и китайскими торговцами, которые выменивали у местных жителей сандаловое дерево, пользовавшееся большим спросом в странах Юго-Восточной и Южной Азии.

Португальцы были первыми европейцами, прибывшими на эту территорию в XVI веке и основавшими несколько поселений на острове Тимор, в то время как окружающие острова были колонизированы голландцами.

Первые португальцы, которые были торговцами, прибыли на Тимор между 1509 и 1511 годами в области современного города Панте-Макасар. Только в 1556 году появились первые католические миссионеры, и к XVII веку центром их активности стал Лифау[en]. В 1702 году Тимор был официально объявлен колонией Португалии. Столицей Восточного Тимора в 1769 году стало поселение Дили, основанное в 1520 году.

В 1859 году Тимор по Лиссабонскому договору был разделён между Нидерландами и Португалией, однако окончательная граница между владениями этих двух стран на Тиморе была определена только в 1914 году.

Во время Второй мировой войны остров был оккупирован Японией (с 1942 по 1945 годы). После войны власть Португалии была восстановлена. Восточный Тимор оставался португальской колонией до 1974 года.

Индонезийская оккупация Восточного Тимора 

Процесс деколонизации в португальском Тиморе начался в 1974 году, вслед за падением авторитарного режима в Португалии.
В 1975 г. на территориях, которые контролировала партия ФРЕТИЛИН, был установлен радикальный режим маоистского толка, поддерживавший дружественные отношения с красными кхмерами и подобными движениями; С 23 июля по 6 августа 1976 года делегация Демократической Республики Восточного Тимора посетила Кампучию с официальным дружественным визитом.

28 ноября 1975 года партией ФРЕТИЛИН была оглашена декларация независимости Восточного Тимора. Однако на следующий день партии АПОДЕТИ и УДТ объявили о присоединении Восточного Тимора к Индонезии, а 9 дней спустя в страну вторглись части индонезийской армии.
17 июля 1976 года Восточный Тимор был объявлен 27-й провинцией Индонезии, первым губернатором был назначен председатель АПОДЕТИ Арналду душ Рейш Араужо.

Вторжение и последующие репрессии проводились при поддержке США, которые поставляли оружие и тренировали отряды индонезийского спецназа  (Kopassus). Австралия поддержала действия индонезийских властей и препятствовала деятельности тиморского освободительного движения за границей.

В 1999 году под давлением ООН в Восточном Тиморе был проведён референдум по вопросу самоопределения. В результате 78,5 % населения высказались за независимость. Это привело к новой вспышке насилия, потребовавшей введения международного миротворческого контингента.
20 мая 2002 года бывшая португальская колония официально была объявлена независимым государством.

Дипломатические отношения с Российской Федерацией установлены 20 мая 2002 года.
МИД РФ официально использует название «Восточный Тимор», но в ООН на русском языке официально принято португальское название государства — Тимор-Лешти.

Восточнотиморский кризис 2006 года 

Начавшиеся 16 марта 2006 года столкновения между бывшими военнослужащими армии Восточного Тимора, уволенными за участие в забастовке из-за чрезмерно жестоких, на взгляд выступавших, требований армейской дисциплины, и полицией, переросшие в массовые стычки, повлекли за собой развал власти, полиции, хаос и разгул преступности. Столицу Восточного Тимора Дили захватили молодёжные банды, мародёры и враждующие группировки, а также перешедшие на сторону повстанцев полицейские, которые грабили и сжигали дома местных жителей, избивая их хозяев. Повстанцами также выдвигались политические требования — отставка премьер-министра Мари Алкатири. Частично нормализовать ситуацию и остановить кровопролитие удалось только после ввода миротворческого контингента из Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Португалии и других стран в мае 2006 года. Массовые беспорядки и столкновения в Восточном Тиморе отмечались также в марте и мае 2007. Жертвы конфликта в Восточном Тиморе с марта по июнь 2006 года составили не менее 30 человек убитыми, общее число беженцев превысило 27 тыс. человек.

География 

На территории страны преобладают горы, с которых в моря Банда и Тиморское стекают небольшие горные реки. Бывают землетрясения и цунами.

Климат в Восточном Тиморе субэкваториальный муссонный с умеренным количеством осадков. Влажный муссон приводит к оползням, наводнениям. В горных и предгорных районах растут леса из сандалового дерева. На низменных участках преобладают высокотравные саванны с кокосовыми пальмами и эвкалиптами.

На востоке страны распространены небольшие плато высотой 500—700 м. Вдоль южного побережья тянутся низменные аккумулятивные равнины. Положение Восточного Тимора в пределах Альпийско-Гималайского подвижного пояса определяет высокую сейсмичность и подверженность острова цунами. Побережье, шельф и особенно дно Тиморского моря богаты нефтью и газом.

Внешняя политика

Население 

Численность населения — 1 291 358.

Годовой прирост — 2 % (фертильность — 3,2 рождений на женщину).

Городское население — 27 %.

Грамотность — 58 % (оценка 2002 года).

Этнический состав — австронезийские народы (тетум — 45 %, мамбаи — 15 %, токоде — 12 % и др.), папуасские народы (бунак — 11 %, макасаи — 3 % и др.), китайцы — 1 %.

Религиозная структура населения (оценка 2005 г):
 католики — 96,9 %,
 протестанты — 2,2 %,
 индуисты, буддисты, анимисты — 0,6 %,
 мусульмане — 0,3 %.

Языки 

В Восточном Тиморе два официальных языка: тетум и португальский и ещё два «рабочих»: индонезийский и английский. «Рабочие языки», согласно статье 159 Конституции Демократической Республики Восточный Тимор, используются в работе официальных органов «когда это будет сочтено необходимым». Статус «рабочих языков» конституцией определён как временный, без указания даты истечения переходного периода.

Государственно-политическое устройство 

Республика.
Действующая конституция принята 20 марта 2002 года. Она разработана на основе модели португальской конституции.
Глава государства — президент, избираемый населением на 5-летний срок (возможен второй срок подряд). Президент может накладывать вето на законы, распускать парламент и назначать выборы.
Действует всеобщее избирательное право (предоставляется с 17 лет).
Парламентские выборы состоялись 30 августа 2001 года.

Законодательные полномочия осуществляет Национальный парламент, состоящий из 88 членов. Депутаты избираются на 5 лет путём всеобщего голосования.

Основные политические партии (по итогам выборов в июне 2007):
 Революционный фронт за независимость (FRETILIN) — левая, 21 депутат
 Национальный конгресс за перестройку — левоцентристская, 18 депутатов
 Социал-демократы (две партии в коалиции) — левоцентристская, 11 депутатов
 Демократическая партия — левоцентристская, 8 депутатов

В парламенте представлены ещё 3 партии (по 2—3 депутата), ещё 7 партий не прошли в парламент.

Административно-территориальное деление 

Территория Восточного Тимора разделена на 13 административных округов:

 Лаутен
 Баукау
 Викеке
 Манатуту
 Дили
 Айлеу
 Мануфахи
 Ликиса
 Эрмера
 Айнару
 Бобонару
 Кова-Лима
 Окуси-Амбено

Районы далее делятся на 90 подокругов, 700 сукосов и 7225 деревень (хуторов).

Граница между Восточным Тимором и Индонезией была официально определена Португалией и Нидерландами договорами в 1859 и 1913 гг. Окончательно граница установлена в Гааге в 1916 году. После повторного провозглашения независимости Восточного Тимора в 2002 году стороны приступили к делимитации границы, которая до сих пор не закончена. Разногласия остаются по трём участкам границы между Индонезией и Восточным Тимором. Между полуанклавом Восточного Тимора Окуси и основной территорией Восточного Тимора происходит свободное передвижение населения и товаров.

Входит в международную организацию стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона.

Экономика 

Восточный Тимор — слаборазвитое аграрное государство. Экономика страны была разрушена в ходе гражданской войны 1976—1999 гг. Её основу составляло сельское хозяйство, в котором преобладало орошаемое земледелие. Половина населения не имела работы. С обретением независимости на первый план вышла нефте- и газодобыча на морском шельфе, которые осуществляются при помощи австралийских компаний. Экономика страны после получения независимости развивается достаточно успешно.

На территории страны есть месторождения золота, платины, мрамора и марганца.

Жители выращивают кофе, кокосовую пальму, рис, кукурузу, кассаву, сою, батат, манго, бананы, ваниль, табак, хлопок. В стране налажено производство копры, мыла и косметических изделий, а также ловля жемчуга — один из способов дохода для жителей страны. В Восточном Тиморе развиты деревообрабатывающая, кожевенная, текстильная и пищевая промышленность. Кустарные промыслы: плетение корзин, резьба по слоновой кости и сандаловому дереву, изготовление керамических изделий.

Преимущества: залежи нефти и газа в Тиморском море. В Тиморском море найдено несколько месторождений нефти. Запасы только одного из них — Байу-Ундан — оцениваются в 3 миллиарда долларов. Традиционная основа сельского хозяйства — кофе и тропические фрукты.

Недостатки: в 1999 году во время беспорядков сильно разрушена инфраструктура. Плохо развит промышленный сектор. Недоразвита инфраструктура, низкая грамотность населения.

Экономика базируется на добыче нефти и газа, добыче мрамора, на сельском хозяйстве (кофе и тропические фрукты) и экспорте сандалового дерева. В 2011 году ВВП на душу населения — 8,7 тыс. долл. (118-е место в мире). После получения независимости в 2004 году Восточный Тимор был одной из наименее развитых стран мира, второй по бедности страной Азии после Афганистана. В первые годы независимости в стране стали разрабатываться месторождения нефти и газа и ВВП страны вырос с 2004 по 2011 год в 24 раза с 400 миллионов до 9,7 миллиарда долларов. Государственный бюджет страны вырос с 40 миллионов долларов в 2004 году до 1,3 миллиарда долларов в 2011 году. Страна превратилась (по утверждению экспертов МВФ) в наиболее зависимое от мировой цены на нефть государство мира. В 2011 году рост ВВП составил 10 %, в 2012 году темпы роста экономики были примерно такими же. Инфраструктура страны, несмотря на высокие нефтегазовые доходы, развита слабо. Уровень урбанизации достигает лишь 27 %, в 2010 году 87,7 % городских и лишь 18,9 % сельских домохозяйств пользовались электричеством (в среднем по стране — 36,7 %).

Сельское хозяйство (26,5 % ВВП, 64 % занятых в экономике) — кофе, какао, корица, рис, кукуруза, кассава, сладкий картофель, соя, капуста, манго, бананы, ваниль.

Промышленность (17,8 % ВВП, 10 % занятых в экономике) — добыча нефти и газа, производство мыла, одежды, ручные ремесла.

Экспорт (108 млн долларов, 2017 год) — нефть (61 % стоимости), кофе (24 %), одежда, сельскохозяйственное сырьё. Импорт (651 млн долларов, 2017 год) — главным образом нефтепродукты и топливо (16 %), машины и оборудование (26 %), продукция сельского хозяйства, в том числе рис (до 4,8 %), мясо, табак и алкогольные напитки.

Национальной валютой страны с января 2000 года является доллар США. Кроме того, с 2003 года используются собственные монеты тиморское сентаво, соответствующее по курсу американскому центу. Выпускаются монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50,100 и 200 сентаво.

СМИ 
Государственная телерадиокомпания RTTL, включает в себя телеканал TVTL (Televisão de Timor Leste — «Телевидение Восточного Тимора») и радиостанцию RTL (Radio Timor Leste — «Радио Восточного Тимора»).

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 ETAN — East Timor & Indonesia Action Network 
 
 Восточный Тимор: забытый геноцид, замалчиваемые проблемы 
 Профиль  на BBC News
 
 Key Development Forecasts for Timor-Leste  from International Futures

 
2002 год в Восточном Тиморе
Государства — члены ООН